Rasmus Suhr Petersen (født 12. januar 1994 på Frederiksberg) er en dansk fodboldspiller, der spiller som angriber i Hillerød Fodbold.

Karriere 
Rasmus Suhr Petersen startede sin karriere i Slagslunde-Ganløse idrætsforening.

Han spillede i to år for SC Egedal i Danmarksserien og 2. division.

Rasmus Suhr Petersen spillede herefter for den tidligere 2. divisionsklub Boldklubben Søllerød-Vedbæk inden han skiftede til Stenløse BK hvor han blev topscorer. Inden skiftet til Hillerød Fodbold var han med til at rykke Holbæk B&I op i 2. division.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 https://www.transfermarkt.com/rasmus-suhr/profil/spieler/282168

Fodboldspillere fra Danmark